Новопя́тницкое — название населённых пунктов в России:

 Новопятницкое — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Новопятницкое — село в Уярском районе Красноярского края.